Пе́нкин — русская фамилия. Женская форма Пенкина.

Известные носители 
 Пенкин, Кевин (род. 1992) — австралийский композитор.
 
 Пенкин, Сергей Михайлович (род. 1961) — советский и российский певец, композитор, актёр.
 Пенкин, Яков Иванович (1791—1856) — русский государственный деятель.

Пе́нкина:
 Пенкина, Зинаида Михайловна (1861—1888) — первая русская женщина-библиограф.
 Пенкина, Светлана Александровна (1951—2016) — советская актриса.

См. также 
 Пенкино